Cambodia kan syfta på:

 Cambodia – en monarki i Sydostasien, se Kambodja
 Cambodia – en singel från 1981 med Kim Wilde
 Cambodia Daily – en tidning
 Cambodia Angkor Air – ett flygbolag
 Cambodian International Airlines – tidigare namn för ett flygbolag med bas i Bangkok i Thailand